Rosso kan syfta på följande platser:

Mauretanien 

 Rosso, regionhuvudort, Trarza, 
 Rosso Department, departement, Trarza,

Senegal 

 Rosso, Senegal, ort, Saint-Louis, 

Robotskapade Mauretanienförgreningar
Robotskapade Senegalförgreningar